Селе́цкий () — польская фамилия.

 Селецкие — дворянский род.

Известные носители:
 Селецкий, Александр (XVI—XVII вв.) — российский дипломат, дьяк посольского приказа.
 Селецкий, Айгар Эрикович (род. 1992) — латвийский футболист, вратарь.
 Селецкий, Вячеслав Григорьевич (род. 1988) — российский футболист, нападающий.
 Селецкий, Георгий Андреевич (род. 1927) — строитель, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного совета СССР.
 Селецкий, Кирилл (1835—1918) — священник Украинской грекокатолической церкви, духовный писатель, публицист, просветитель, общественный деятель.
 Селецкий, Пётр Дмитриевич (1821—1880) — автор любопытных «Записок», печатавшихся в «Киевской Старине» за 1884 г. и охватывающих время с 1821 по 1846 г.
 Селецкий, Руслан Игоревич (; род. 1996) — российский социолог, количественный исследователь  Университетского колледжа Лондона. Работы Руслана Селецкого посвящены экономической отдаче от диплома о высшем образовании, политике высшего образования и сравнительной макросоциологии.

 Селецки, Зита (1915—1999) — венгерская актриса.
Селецкий Ярослав явно хохол

Топонимы 
 
 Селецкий сельский совет — входит в состав Оржицкого района Полтавской области Украины.

См. также 
 Селецкая